Ozark (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Ozark (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Ozark (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Lake Ozark, plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Ozark (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017 
 Ozarks, ook wel Ozarkplateau of Ozarkgebergte, gebergte in de Verenigde Staten